.

Varianti
Femminili: Ebbe (inglese)
Maschili: Ebbe (danese, norvegese, tedesco)

Origine e diffusione
Il nome Ebba ha molteplici etimologie:
Nome inglese, proveniente dall'inglese antico Æbbe, di significato ignoto, forse la forma contratta di qualche nome più lungo
Forma femminile di Ebbe, diminutivo tipicamente tedesco del nome Eberhard, o di altri nomi che iniziano con l'elemento eber, "cinghiale"
Forma femminile di Ebbe, diminutivo danese e norvegese di Esben

Onomastico
Vi sono diverse sante di nome Ebba, il cui nome è riconducibile solo all'etimologia inglese antica sopra citata; fra queste si ricordano:
2 aprile, santa Ebba la giovane, badessa a Coldingham
25 agosto, santa Ebba l'anziana, figlia di Aethelfrith di Bernicia
19 novembre, santa Ebba di Minster-in-Thanet, figlia di Eormenred del Kent

Persone

Ebba di Coldingham, nobile e religiosa scozzese
Ebba Holm, pittrice e incisore danese
Ebba Jungmark, atleta svedese

Variante maschile Ebbe

Ebbe Sand, calciatore danese
Ebbe Schwartz, dirigente sportivo danese

Note

Altri progetti 

Prenomi di origine anglosassone
Prenomi di origine norrena
Ipocoristici